Wey (Jüchen), een plaats in de Duitse gemeente Jüchen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Wey (staat), een voormalige staat van de Strijdende Staten in China
 Wey (rivier in Dorset), een rivier in het Engelse graafschap Dorset
 Wey (rivier in Surrey), een rivier in het Engelse graafschap Surrey